CSPP ist Abkürzung von
 Corporate Sector Purchase Programme, Aufkaufprogramm der EZB im Unternehmenssektor
 Community Satellite Processing Package, Wettersatellitenapplikation
Abkürzung